Velika nagrada Rusije 2020 je deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 27. septembra 2020 na uličnem dirkališču Soči okoli olimpijskih objektov v Sočiju. Zmagal je Valtteri Bottas, Mercedes, drugo mesto je osvojil Max Verstappen, Red Bull Racing-Honda, tretje pa Lewis Hamilton, Mercedes.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! scope="row" |1
| align="center" |44
|data-sort-value="ham"| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:32,983
|1:32,835
|1:31,304
| align="center" |1
|-
! scope="row" |2
| align="center" |33
|data-sort-value="ver"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|1:33,630
|1:33,157
|1:31,867
| align="center" |2
|-
! scope="row" |3
| align="center" |77
|data-sort-value="bot"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:32,656
|1:32,405
|1:31,956
| align="center" |3
|-
! scope="row" |4
| align="center" |11
|data-sort-value="per"| Sergio Pérez
|
|1:33,704
|1:33,038
|1:32,317
| align="center" |4
|-
! scope="row" |5
| align="center" |3
|data-sort-value="ric"| Daniel Ricciardo
|Renault
|1:33,650
|1:32,218
|1:32,364
| align="center" |5
|-
! scope="row" |6
| align="center" |55
|data-sort-value="sai"| Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|1:33,967
|1:32,757
|1:32,550
| align="center" |6
|-
! scope="row" |7
| align="center" |31
|data-sort-value="oco"| Esteban Ocon
|Renault
|1:33,557
|1:33,196
|1:32,624
| align="center" |7
|-
! scope="row" |8
| align="center" |4
|data-sort-value="nor"| Lando Norris
|McLaren-Renault
|1:33,804
|1:33,081
|1:32,847
| align="center" |8
|-
! scope="row" |9
| align="center" |10
|data-sort-value="gas"| Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|1:33,734
|1:33,139
|1:33,000
| align="center" |9
|-
! scope="row" |10
| align="center" |23
|data-sort-value="alb"| Alexander Albon
|Red Bull Racing-Honda
|1:33,919
|1:33,153
|1:33,008
| align="center" |15
|-
! scope="row" |11
| align="center" |16
|data-sort-value="lec"| Charles Leclerc
|Ferrari
|1:34,071
|1:33,239
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="11"|
| align="center" |10
|-
! scope="row" |12
| align="center" |26
|data-sort-value="kvy"| Daniil Kvjat
|AlphaTauri-Honda
|1:33,511
|1:33,249
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="12"|
| align="center" |11
|-
! scope="row" |13
| align="center" |18
|data-sort-value="str"| Lance Stroll
|
|1:33,852
|1:33,364
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="13"|
| align="center" |12
|-
! scope="row" |14
| align="center" |63
| data-sort-value="rus"| George Russell
|Williams-Mercedes
|1:34,020
|1:33,583
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="14"|
| align="center" |13
|-
! scope="row" |15
| align="center" |5
|data-sort-value="vet"| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:34,134
|1:33,609
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="15"|
| align="center" |14
|-
! scope="row" |16
| align="center" |8
| data-sort-value="gro" |  Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:34,592
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="16"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="16"|
| align="center" |16
|-
! scope="row" |17
| align="center" |99
| data-sort-value="gio" | 
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:34,594
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="17"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="17"|
| align="center" |17
|-
! scope="row" |18
| align="center" |20
| data-sort-value="mag" |  Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:34,681
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
| align="center" |18
|-
! scope="row" |19
| align="center" |6
|data-sort-value="lat"| Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|1:35,066
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
| align="center" |20
|-
! scope="row" |20
| align="center" |7 
| data-sort-value="rai"| Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:35,267
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="20"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="20"|
| align="center" |19
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
| align="center" |77
| data-sort-value="bot" | Valtteri Bottas
|Mercedes
|53
|1:34:00,364
| align="center" |3
| align="center" |26
|-
!2
| align="center" |33
| data-sort-value="ver" | Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|53
| +7,729
| align="center" |2
| align="center" |18
|-
!3
| align="center" |44
| data-sort-value="ham" | Lewis Hamilton
|Mercedes
|53
| +22,729
| align="center" |1
| align="center" |15
|-
!4
| align="center" |11
| data-sort-value="per" | Sergio Pérez
|
|53
| +30,558
| align="center" |4
| align="center" |12
|-
!5
| align="center" |3
| data-sort-value="ric" | Daniel Ricciardo
| nowrap="" |Renault
|53
| +52,065
| align="center" |5
| align="center" |10
|-
!6
| align="center" |16
| data-sort-value="lec" | Charles Leclerc
|Ferrari
|53
| +1:02,186
| align="center" |10
| align="center" |8
|-
!7
| align="center" |31
| data-sort-value="oco" | Esteban Ocon
| nowrap="" |Renault
|53
| +1:08,006
| align="center" |7
| align="center" |6
|-
!8
| align="center" |26
| data-sort-value="kvy" | Daniil Kvjat
|AlphaTauri-Honda
|53
| +1:08,740
| align="center" |11
| align="center" |4
|-
!9
| align="center" |10
| data-sort-value="gas" | Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|53
| +1:29,766
| align="center" |9
| align="center" |2
|-
!10
| align="center" |23
| data-sort-value="alb" | Alexander Albon
|Red Bull Racing-Honda
|53
| +1:37,860
| align="center" |15
| align="center" |1
|-
!11
| align="center" |99
| data-sort-value="gio" |
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|52
| +1 krog
| align="center" |17
|
|-
!12
| align="center" |20
| data-sort-value="mag" | Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|52
| +1 krog
| align="center" |18
|
|-
! 13
| align="center" |5
| data-sort-value="vet" | Sebastian Vettel
| nowrap="" |Ferrari
|52
| nowrap="" | +1 krog
| align="center" |14
|
|-
! 14
| align="center" |7
| data-sort-value="rai" | Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|52
| +1 krog
| align="center" |19
|
|-
! 15
| align="center" |4
| data-sort-value="nor" | Lando Norris
|McLaren-Renault
|52
| +1 krog
| align="center" |8
|
|-
! 16
| align="center" |6
| data-sort-value="lat" | Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|52
| +1 krog
| align="center" |20
|
|-
! 17
| align="center" |8
| data-sort-value="gro" | Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|52
| +1 krog
| align="center" |16
|
|-
! 18
| align="center" |63
| data-sort-value="rus" | George Russell
|Williams-Mercedes
|52
| +1 krog
| align="center" |13
|
|-
! data-sort-value="19" |Ods
| align="center" |55
| data-sort-value="sai" | Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|0
| nowrap="" |Trčenje
| align="center" |6
|
|-
! data-sort-value="20" |Ods
| align="center" |18
| data-sort-value="str" | Lance Stroll
|
|0
|Trčenje
| align="center" |12
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2020
2020
Šport v Sočiju